Jülg ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Jülg (1825–1886), deutscher Sprachforscher
 Bernhard Jülg (Autor) (1888–1975), österreichischer Schriftsteller